Die Eishockey-Oberliga wurde in Form einer Gruppe Süd mit 16 Teilnehmern und einer Gruppe Nord mit 10 Teilnehmern durchgeführt.

Modus 
In der Oberliga Nord wurde die Vorrunde als Doppelrunde und in der Oberliga Süd als Einfachrunde durchgeführt.

Aus der Gruppe Süd nahmen nach der Vorrunde die besten acht Mannschaften an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd 1988/89 und aus der Gruppe Nord die besten sechs an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 1988/89 teil, während die anderen Mannschaften an den Qualifikationsrunden mit den Teilnehmern aus der Regionalligen teilnahmen.

Deutscher Oberligameister 1987/88 wurde der ERC Sonthofen nach zwei Siegen gegen den ERC Westfalen Dortmund.

Oberliga Nord

Vorrunde 

Die Mannschaften auf Platz 1 bis 6 nahmen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord teil – die weiteren an der Qualifikationsrunde.

Qualifikation zur Oberliga Nord 

Der ERSC Karben ging nach der Saison in Konkurs, die Herforder EG zog sich in die Landesliga zurück und startete als Herforder EC neu. Nachrücker in die Oberliga Nord war der REV Bremerhaven.

Oberliga Süd

Vorrunde 

Die Mannschaften auf den Plätze 1–8 der Vorrunde nahmen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd 1988/89 teil. Die weiteren Mannschaften spielten die Oberliga-Qualifikation mit den Mannschaften aus der Regionalliga Süd und Süd-West aus.

Abschlusstabelle

Qualifikation zur Oberliga Süd

Gruppe A

Gruppe B

Entscheidungsspiele 
Um eventuelle Nachrücker für die Oberliga Süd sportlich zu qualifizieren, wurden Entscheidungsspiele zwischen den Gruppen A und B ausgespielt. Dabei setzte sich der EV Pfronten in der Serie um Platz 7 durch und verblieb in der Oberliga, während der TSV 1862 Erding, EA Kempten, EA Schongau und der EV Regensburg abstiegen.

Spiele um Platz 1

 Augsburger EV – TSV Königsbrunn 5:5
 Augsburger EV – TSV Königsbrunn 3:10

Spiele um Platz 7

 TSV 1862 Erding – EV Pfronten 6:11; 3:11

Spiele um Platz 9
 EV Regensburg – EA Kempten 7:2; 5:7

Finale 

Das Oberliga-Finale wurde in Hin- und Rückspiel ausgetragen.
 ERC Sonthofen – ERC Westfalen Dortmund 5:3
 ERC Westfalen Dortmund – ERC Sonthofen 1:5

Der ERC Sonthofen sichert sich mit zwei Siegen den Titel des Oberligameisters 1988.

Top-Scorer der Oberligen

Oberliga Nord – Vorrunde

Oberliga Nord – Qualifikation

Oberliga Süd

Vorrunde

Oberliga Süd – Qualifikation

Gruppe A

Gruppe B

Weblinks 
 
 

1987
Oberliga